Palazzo Municipale oder Palazzo del Municipio bezeichnet ein Rathaus in Italien. Folgende Gebäude werden so bezeichnet:
 Palazzo Municipale in Acireale
 Palazzo del Municipio in Alessandria
 Palazzo Municipale in Asola
 Palazzo Municipale in Avezzano
 Palazzo Municipale in Bergamo
 Palazzo Municipale oder Collegio dei Gesuiti  in Bivona
 Palazzo Municipale in Castel Goffredo
 Palazzo Municipale oder Palazzo degli Elefanti in Catania
 Palazzo Municipale in Ercolano
 Palazzo Municipale in Ferrara
 Palazzo Municipale in Mantua
 Palazzo Municipale in Messina
 Palazzo Municipale in Modugno
 Palazzo Municipale in Oviedo
 Palazzo Municipale in Pescocostanzo
 Palazzo Municipale in Scandiano
 Palazzo del Municipio in Trequanda
 Palazzo del Municipio in Triest

Siehe auch:
 Palacio Municipal, Palazzo Comunale, Begriffsklärungen